Guerra caucasica  – serie di conflitti avvenuti tra il 1817 e il 1864, iniziati con l'invasione del Caucaso da parte dell'Impero russo
 Campagna del Caucaso  – eventi accaduti sul fronte del Caucaso durante la prima guerra mondiale
 Battaglia del Caucaso  – serie di operazioni militari condotte sul fronte orientale durante la seconda guerra mondiale

Pagine correlate 
Guerra cecena